Aveyron megyében 304 település található.

 (CAR) Rodez agglomerációs körzete (2000).